Schinderberg steht für die folgende Erhebung
 Schinderberg (Trebbin), 58 m, Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schinderberg (Nuthe-Urstromtal), 51,1 m, Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg